Bülbül steht für:

 Vogel aus der Familie der Bülbüls
 Künstlername des aserbaidschanischen Musikers Murtuza Məmmədov
 ein türkisches Dorf in der Provinz Mardin, siehe Binebil

Bülbül ist der Familienname folgender Personen:
 Azer Bülbül (1969–2012), türkischer Musiker
 Çağrı Bülbül (* 1992), türkischer Fußballspieler
 Kerem Bülbül (* 1995), deutscher Fußballspieler 
 Samet Bülbül (* 1991), türkischer Fußballspieler